Agnieszka Radwanska var regerande mästare, men åkte ut i semifinal mot Caroline Wozniacki. 

Caroline Wozniacki vann finalen 6–0, 6–2, mot Vera Dusjevina.

Seedning

Lottning

Finalmatcher

Övre halvan

Undre halvan

Kvalturnering

Externa länkar
Lottning och Kvallottning

Nordea Nordic Light Open 2008